Röören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Röören, Korsholm, Österbotten, 
 Röören (Föglö, Åland), 
 Röören (Kumlinge, Åland), 
 Röören, Raseborg, Nyland, 
 Röören, Borgå, Nyland, 
 Röören, Lovisa, Nyland,

Se även
Råören
Rönören

Robotskapade Finlandförgreningar